

Керівілл — місто, штат Флорида
 Керівілл — місто, штат Теннессі
 Керівілл — селище, штат Массачусетс